Балли:

 Балли — деревня в талуке Сальсете, района Южный Гоа, штат Гоа, Индия.
 Балли — мультипликационный герой, щенок, изображенный в одном из французских детских мультсериалов.
 Балли, Шарль (, 1865—1947) — швейцарский лингвист.
 Балли Комбетар — созданная в 1939 году албанская националистическая и антикоммунистическая организация.

См. также 
 Бали (значения)